Slipknot puede referirse a varias cosas:

 Slipknot, banda de metal alternativo de 9 integrantes de Des Moines, Iowa, Estados Unidos;
 Slipknot (álbum), primer álbum de la banda homónima;
 Slipknot (thrash metal), banda de thrash metal de 3 integrantes de New Haven (Connecticut), Estados Unidos;
 SlipKnot (navegador web), un primitivo navegador web;
 Slipknot (DC Comics), supervillano ficticio de DC Comics.